Alessandro Quarta (dirigent) - Italiaans dirigent en componist
 Alessandro Quarta (acteur) - Italiaans acteur